Les Planes est une gare de Les Planes, dans la Serra de Collserola Hills, faisant partie du quartier de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelone.

Il est servi par les lignes S1 et S2 du train de banlieue du métro del Vallès, exploité par Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, qui gère la gare.

La gare a trois pistes, bien que la piste la plus proche du bâtiment de la station soit une piste terminale uniquement accessible depuis le sud. Les pistes sont desservies par quatre faces de plate-forme, mais seulement celles de Quai central entre les pistes à travers sont en utilisation normale. Cette plate-forme est accessible par la passerelle, les escaliers et les ascenseurs.

Le bâtiment de la station est le seul exemple de gare mise de fer en Catalogne exécuté dans le style modernista ou art nouveau. 

En 1916, il a ouvert la terminaison nord de la première partie de la gamme de Peu del Funicular (Barcelona–Vallès Line) à Vallès.

Liens externes 

 Les Planes at Trenscat.com
Les Planes at the city council website

Notes et références 

Gare mise en service en 1916
Bâtiment moderniste à Barcelone